Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1957-1958 a vu la victoire du FC Zurich.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Zurich et le FC Lucerne sont promus en Ligue nationale A
 Le Vevey-Sports et le FC Aarau rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Winterthur et le FC Bienne sont relégués en Ligue nationale B
 L'Étoile Sportive FC Malley et le FC Nordstern Bâle sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1957
Sport en Suisse en 1958